Фешовець — українське прізвище.

 Фешовець Олег Васильович — український видавець, науковий редактор, автор понад 20 перекладів, кандидат філософських наук, директор видавництва «Астролябія», головний редактор Львівського мілітарного альманаху «Цитаделя».
 Фешовець Олена Василівна (1970) — українська перекладачка, філолог, викладач англійської мови. Авторка першого повноцінного українського перекладу роману Дж. Р. Р. Толкіна «Володар Перстенів».

Українські прізвища